Johann Tabor ist der Name folgender Personen:

* Johann August Tabor (1731–1814), deutscher Kaufmann und Bankier
 Johann Heinrich Tabor (1751–1795), deutscher Arzt
 Johann Otto Tabor (1604–1674), deutscher Jurist und Hochschullehrer